Сомалі — народ, його мова (і писемність) та держава у Східній Африці:

 Сомалі — держава у Східній Африці, фактично неіснуюча через постійний громадянський конфлікт.
 Сомалі (сомалійці) — кушитський народ, осн. населення Сомалі, також живуть в Ефіопії, Кенії, Джибуті тощо.
 Сомалі (мова сомалі) — кушитська мова народу сомалі.
 Сомалі (сомалійське письмо) — інакше Османія, особлива абетка для мови сомалі.
 Сомалі — сомалійська порода кішок.
 Сомалі — півострів у Східній Африці, вздовж Аравійського моря на південь від Аденської затоки.